Демьяно́вич — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Демьянович, Анатолий Николаевич (1908—1983) — советский хозяйственный деятель.
 Демьянович, Михаил Антонович (1914—2002) — советский и российский хозяйственный деятель.
 Демьянович, Михаил Павлович (1879—1957) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Демьянович, Юрий Казимирович (род. 1938) — советский и российский учёный-математик, доктор физико-математических наук, профессор.